Дамюльс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80209.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильфрид Мадленер по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
Дамюльс летом 
Интересное о Дамюльсе 
Дамюльс - самая снежная деревня в мире 

Общины Форарльберга